Anatoli Antonov (politicus), geb. 1955
 Anatoli Antonov (roeier), geb. 1934